В данной статье приводятся все матчи, проведённые когда-либо сборной СССР, с 1974 по 1992 годы.

1974

1-й турнир «Соц. индустрия» 
Турнир прошёл с 4 по 10 августа 1974 года в Москве на стадионах «Наука», «Октябрь» и «Динамо». В турнире участвовали клубы СКРА Варшава (6-кратный чемпион Польши), Гривица Рошие Бухарест (10-кратный чемпион Румынии, обладатель Кубка Румынии, обладатель Кубка европейских чемпионов 1964 г.), Нада Сплит (10-кратный чемпион Югославии), а также сборная Праги, сборная клубов СССР и сборная Москвы.

Состав сборной: Алексеев Михаил (Буревестник — Ленинград), Алешин Александр (ВВА — Монино), Башмаков Валерий (Буревестник — Ленинград), Бойко Александр (МАИ — Москва), Владимиров Евгений (ВВА — Монино), Гаманов Олег (Буревестник — Ленинград), Гопанюк Геннадий (Буревестник — Ленинград), Грачёв Анатолий (ВВА — Монино), Дмитриев В. (Буревестник — Ленинград), Дмитриев Юрий (КИИГА — Киев), Жеребко Александр (ВВА — Монино), Канунников Виктор (ВВА — Монино), Кожин Евгений (МАИ — Москва), Кравец Валерий (Буревестник — Ленинград), Петренко Геннадий (КИИГА — Киев), Румянцев Николай (Буревестник — Ленинград), Тихомиров Валерий (ВВА — Монино), Умецкий Игорь (КИИГА — Киев), Устюжанин Валерий (КИИГА — Киев), Чистяков Сергей (Буревестник — Ленинград), Шаповалов Виктор (ВВА — Монино), Шеверев Анатолий (КИИГА — Киев), Шмаков Феликс (Буревестник — Ленинград). Старший тренер — Варакин Борис. Тренер — Антонов Евгений.

1975

2-й турнир «Соц. индустрия»

Состав основной сборной СССР: 15. Анатолий Грачев (ВВА), Феликс Шмаков (Буревестник Л); 14—11. Николай Румянцев, Сергей Чистяков (оба — Буревестник Л), Валерий Устюжанин, Игорь Умецкий (оба — КИИГА), Александр Жеребко, Валерий Прошин (оба — ВВА); 10-9. Вячеслав Горго (КИИГА), Валерий Кравец (Буревестник Л), Александр Бойко, Евгений Кожин (оба — МАИ); 8—1. В.Дмитриев, Геннадий Гопанюк, Валерий Башмаков, Геннадий Петренко (все — КИИГА), Александр Алешин, Евгений Владимиров, Виктор Шаповалов, Виктор Канунников (все - ВВА).

Состав молодёжной сборной СССР: 15. А. Гоняный (КИИГА), В.Бобров (КИИГА); 14—11. В.Киласония (Локомотив Тб), В.Лукьянов, С.Торопов, С.Иванов, А.Карачевцев, А.Гордиенков (все - Локомотив М); 10-9. В.Тихомиров (ВВА, кап.), В.Прошин (ВВА), А.Газманов (Локомотив М); 8—1. М.Джваридзе (Локомотив Тб), Т.Салаватов, О. Капитонов, А.Кудряшов (все - Фили), Ю.Кутин, С.Ошетков, С.Журавлев, С.Савин (все - Локомотив М), И.Смирнов (Буревестник Л), Э.Рехвиашвили (Иверия), С.Демиденко (МАИ).

1976

3-й турнир «Соц. индустрия»

Турнир «Золотые пески»

Чемпионат Европы 76/77. Группа Б

1977

Чемпионат Европы 76/77. Группа Б

Турнир «Социалистическая индустрия»

Чемпионат Европы 77/78. Группа Б

1978

Чемпионат Европы 77/78. Группа Б

Турнир «Социалистическая индустрия»

Чемпионат Европы 78/79. Группа А

1979

1980

1981

1982 
Чемпионат Европы 81/82. Группа А

Турнир «Социалистическая индустрия»

Чемпионат Европы 82/83. Группа А

1983

1984

Чемпионат Европы 83/84. Группа А

Турнир «Социалистическая индустрия» 

Финал

Чемпионат Европы 84/85. Группа А

1985

Чемпионат Европы 84/85. Группа А

Турнир «Социалистическая индустрия»

Чемпионат Европы 85/87. Группа А

1986

Чемпионат Европы 85/87. Группа А

Турне по Зимбабве

Турнир «Советского спорта»

Чемпионат Европы 85/87. Группа А

1987

Чемпионат Европы 85/87. Группа А

Турне по Зимбабве

Турнир «Советского спорта»

Чемпионат Европы 87/89. Группа А

1988

Чемпионат Европы 87/89. Группа А

Турне по Аргентине

Турнир «Советского спорта»

Чемпионат Европы 87/89. Группа А

1989

Матчи с британскими студентами

Чемпионат Европы 87/89. Группа А

Турнир «Советского спорта»

Турне по Франции

Чемпионат Европы 89/90. Группа А

Турне по Англии

1990

Турне по Австралии

Чемпионат Европы 89/90. Группа А

Чемпионат Европы 90/92. Группа А

1991 

Сыграно 14 матчей (в том числе 6 тест-матчей против сборных): 7 побед и 7 поражений.

1992 
В феврале СНГ сыграла два матча на тренировочном сборе в Дубае: Дубай - СНГ - 0:43 и сборная Персидского залива - СНГ - 15:54. В апреле команда принимала сборную профсоюзов работников почты: СНГ - АСПТТ Марсель - 20:10.

С 30 июня по 19 июля в Ровиго сборная СНГ принимала участие в кубке мира среди студентов:

 СНГ - Италия - 13:8 (10:8)
 СНГ - Ирландия - 16:35
 СНГ - Германия - 46:9

См. также 
 Сборная СССР по регби

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная СССР по регби